Tscherepanowo () ist ein russischer Ortsname:
 Tscherepanowo, Stadt im Rajon Tscherepanowo, Oblast Nowosibirsk
 Tscherepanowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad (Reichau, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Tscherepanowo (Kaliningrad, Swetly), Siedlung im Stadtkreis Swetly, Oblast Kaliningrad ((Adlig) Powayen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)

ru:Черепаново (значения)